Schull bezeichnet:
 einen Ort in Irland, siehe Schull (Irland) (auch: Skull)

Schull ist der Familienname folgender Personen:
 Amanda Schull (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Joseph Schull (1906–1980), kanadischer Historiker
 Rebecca Schull (* 1929), US-amerikanische Schauspielerin
 Richard Schull (1929–1999), US-amerikanischer Schauspieler
 William Schull (1922–2017), US-amerikanischer Genetiker